Arava (plaats), een dorp in Estland
 Arava, de merknaam van de stof Leflunomide
 Arava (vallei), ook wel Wadi Araba genoemd
 Arava (dialect), een Tamildialect
 Aravaslenk, een riftvallei, ook wel de Grote Slenk genoemd